Rule – miasto w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie
 Rule – miejscowość w Stanach Zjednoczonych, w Arkansas

Osoby o tym nazwisku:
 Ann Rule – amerykańska pisarka
 Ja Rule – amerykański raper i piosenkarz
 Janice Rule – amerykańska aktorka